Мари́я Никола́евна Бо́йко (), более известная как MIA BOYKA (), — российская певица.

В мае 2022 года российский Forbes в своём рейтинге «30 до 30» объявил Марию Бойко одним из победителей в номинации «Музыка».

Биография 
Родилась 15 февраля 1997 года в деревне Захонье-2, в Ленинградской области. Окончив школу, поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова на факультет бизнеса. После окончания ВУЗа поступила в магистратуру на факультет «Менеджмент в инновационном предпринимательстве». Сочиняет песни со школьных лет.

Когда талант девушки заметил T-killah, он решил поработать с ней как продюсер. У них есть и совместные песни — в частности, «Мама не в курсе» и «Лёд и ночь», вышедшие отдельными синглами в июне-июле 2019 года и включённые в представленный вскоре публике дебютный мини-альбом Бойки «Дикая ламба».

23 августа на официальном YouTube-канале T-kill’ы был представлен клип к песне «Мама не в курсе».

По-настоящему же «выстрелила» Мия Бойка в том же 2019 году с песней «Ананас Адидас», вышедшей отдельным синглом 1 октября.

Также исполнительница получила известность по песне «Эмэмдэнс» («Самурай»), которая была выпущена в мае 2020 года и стала особенно популярной в TikTok’е.

Летом 2020 года у певицы вышел дуэт с Егором Шипом, — «Пикачу», — достигнувший 1-го места в публикуемом порталом TopHit чарте самых популярных музыкальных видео на «Ютюбе» и 2-го места в сводном чарте Top Radio & YouTube Hits от того же портала. Клип на эту песню при бюджете всего в 50 тысяч рублей собрал почти 100 миллионов просмотров на «Ютюбе», обогнав Моргенштерна с его клипом на песню «Cadillac» .

10 декабря 2020 года выпустила новогоднюю песню «Снежинка» в дуэте с Аней Покров.

28 января 2021 года Мия Бойка совместно с T-killah выпустили совместный трек «Лепесток». Клип снимали два дня, с интервалом в полгода, чтобы охватить декорации двух времен года.

3 февраля 2021 года на музыкальных площадках появилась совместная работа Mia Boyka с группой «Би-2» — ею стал ремикс культовой песни «Последний герой», которая была дополнена двумя новыми куплетами в исполнении певицы. Трек стал заглавной композицией девятого сезона реалити-шоу «Последний герой» («Чемпионы против новичков»).

На июнь 2021 года количество подписчиков канала превысило 6,8 миллионов подписчиков.

Награды и рейтинги 
 Top Hit Music Awards 2021 в номинации: Открытие года на YouTube в России
 Премия Муз-ТВ 2021: Номинация — «Прорыв года»
 Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube в 2020 году

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы и избранные песни

Фильмография

Примечания 

Певцы и певицы России
Поп-вокалисты России
Видеоблогеры России
Партнёры Yoola
Тиктокеры России
Лайкеры по алфавиту
Лайкеры России
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова